Анжуэ́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Исудён).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 190 км к югу от Парижа, 80 км к югу от Орлеана, 45 км к югу от Шатору.

Население 

Население — 350 человек (2007).